Un Berlinois est un habitant de Berlin ou une personne originaire de cette ville d'Allemagne.
 Un coussin berlinois est un dispositif destiné à ralentir la vitesse des automobiles sur les routes.
 Le format berlinois est un format couramment utilisé par la presse écrite.